Обилић може бити:

 Милош Обилић (Кобилић), личност из српске историје и српских епских пјесама

или:

 Обилић, град и седиште истоимене општине у Косовском управном округу, КиМ, Република Србија
 Општина Обилић, општина у Косовском управном округу, КиМ, Република Србија
 Обилић, насеље у Општини Бојник, Јабланички управни округ, Република Србија
 Горњи Обилић, насеље у Општини Србица, КиМ, Република Србија
 Доњи Обилић, насеље у Општини Србица, КиМ, Република Србија

или:

 ФК Обилић, фудбалски клуб у Србији
 ФК Обилић Херцег Нови, фудбалски клуб у Црној Гори
 НК Обилић Острово, фудбалски клуб у Хрватској
 РК Обилић, рукометни клуб у Србији

или:

 Академски хор Обилић